Лореду (, ) — власна назва. Іспанський і старопортугальський варіант — Лоредо.

Топоніми

Лореду (Амаранте)
 Лореду (Вієйра-ду-Міню) — парафія.
 Лореду (Віла-Нова-де-Пойареш) — парафія.
 Лореду (Паредеш) — парафія.
 Лореду (Повуа-де-Ланьозу)  — парафія.
 Лореду (Санта-Марія-да-Фейра) — парафія.
 Лореду (Санта-Марія-де-Пенагіан) — парафія.
 Санта-Клара-де-Лореду — парафія.